Žároviště může být:
 rituální ohniště, kde se spalují mrtvoly (např. buddhistické nebo pohanské)
 pec krematoria
 ohniště, místo pro oheň
 část peciště keramických pecí, kde se keramika přímo stýká s plamenem